BF steht als Abkürzung für:

 Battlefield (Spieleserie), eine Computerspielreihe
 Berufsfeuerwehr
 Beste Freunde, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#B
 Betriebsfläche, siehe Nutzungsarten des Bodens
 Brainfuck, eine Programmiersprache
 Bundesverband Flachglas
 Burgenland Freizeit, eine ehemalige burgenländische Regionalzeitung
 Black Friday, Rabatttag Ende November

BF als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 international: Burkina Faso
 Deutschland: Kreis Steinfurt (für Burgsteinfurt)
 Großbritannien: Birmingham
 Niederlande: Lkw mit einem Gewicht über 3,5 t
 Norwegen: Region Follo in der Provinz Viken
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Ägypten

Bf steht für:
 Bahnhof
 Bayerische Flugzeugwerke, zeitweise in Typenbezeichnungen von Messerschmitt-Flugzeugen, siehe Messerschmitt AG#Geschichte

bf steht für:
 .bf, die Top-Level-Domain von Burkina Faso

Abkürzung